Nom de tres rages marathes de Nagpur:
 Raghuji I 1734-1755
 Raghuji II 1775-1816
 Raghuji III 1818-1853